Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Jan Kodeš 6–3, 1–6, 6–3, 8–6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1970